Kestrel (empresa)
 Kestrel (motor de foguete)
 Kestrel (veleiro)

Desambiguação